Adam Shaheen – giocatore di football americano statunitense
 Jeanne Shaheen – politica statunitense
 Saif Saaeed Shaheen – siepista e mezzofondista keniota naturalizzato qatariota